

Film
The Embezzler – cortometraggio del 1914 diretto da Allan Dwan
The Embezzler – cortometraggio del 1914 diretto da George Osborne
The Embezzler – film del 1954 diretto da John Gilling

Letteratura
The Embezzler – libro pubblicato nel 1966 di Louis Auchincloss

TV
The Embezzler  – episodio del 1963 della serie tv Armstrong Circle Theatre